Bieg łączony kobiet na dystansie 5 km stylem klasycznym + 10 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany w dniach 15-17 lutego. Wzięło w nim udział 55 zawodniczek z 17 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Rosjanka Lubow Jegorowa. 

Bieg łączony na ZIO 1994 składał się z dwóch części. Rozegrany 15 lutego bieg na 5 km stylem klasycznym był osobną konkurencją medalową, jak i pierwszą częścią biegu łączonego. Druga część, bieg na 10 km stylem dowolnym, odbyła się 17 lutego, a zawodniczki startowały według kolejności i z odstępami czasowymi uzyskanymi w biegu na 5 km. Czasy obu biegów sumowano i na tej podstawie przyznawano medale w biegu łączonym.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994